Mucor är ett släkte av svampar. Mucor ingår i familjen Mucoraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Mucor